Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Sabine Appelmans che ha battuto in finale Katrina Adams 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (primo turno)
 Julie Halard (primo turno)
 Radka Zrubáková (primo turno)
 Sabine Appelmans (campionessa)

 Helen Kelesi (primo turno)
 Eva Švíglerová (primo turno)
 Natalija Medvedjeva (semifinali)
 Yayuk Basuki (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Nashville 1991